Теплу́хин — русская фамилия. Известные носители:
 Теплухин, Василий Елизарович (1933—2011) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Теплухин, Владимир Николаевич (1957—2001) — российский художник-авангардист.
 Теплухин, Павел Михайлович (род. 1964) —  российский предприниматель, финансист, экономист.

См. также 
 Теплухино — название населённых пунктов в России.